Бред Гилберт је освојио турнир. У финалу је победио Стефана Едберга резултатом 6:4, 2:6, 7:6.

Носиоци 

  Борис Бекер (полуфинале)
  Стефан Едберг (финале)
  Матс Виландер (полуфинале)
  Мајкл Ченг (четвртфинале)
  'Бред Гилберт (победник)
  Арон Крикстин (треће коло)
  Андреј Чесноков (друго коло)
  Хаиме Изага (четвртфинале)

  Андерс Јерид ''(прво коло) 
  Јонас Свенсон ''(четвртфинале) 
  Џон Фицџералд ''(прво коло) 
  Андрес Гомез ''(четвртфинале) 
  Петер Лундгрен ''(прво коло) 
  Џим Куријер ''(треће коло) 
  Александар Волков ''(прво коло) 
  Дерик Ростањо ''(прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 1989.